Het judotoernooi in de klasse tot 48 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2004 vond plaats op zaterdag 14 augustus 2004. Regerend olympisch kampioene was Ryoko Tani uit Japan, die haar titel wist te prolongeren.  Nederland en België vaardigden geen deelneemster af in deze lichtste gewichtsklasse bij de vrouwen. In totaal kwamen 22 judoka's uit 22 landen uit in de extra-lichtgewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+2)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking

Vrouwen 48